

Biografia
Aliança do Tabernáculo é um grupo musical gospel que conta 2 integrantes. Teve seu primeiro CD lançado em 2003, com o título "Vem Espírito Santo". Em 2005 foi lançado o segundo CD com o título "Mover sobrenatural", com a participação de Fernandinho na música tema.

O ano de 2006 é marcado pela produção do seu primeiro DVD, que contou com a participação de PG e Mara Maravilha. Em 2008 gravou o disco O Chamado, que conta com a participação de Davi Sacer (ex-vocalista do Trazendo a Arca) na faixa 10 com o título "Tudo que sou".

Em 2009 foi lançado o CD Herdeiro da Promessa, que foi produzido por Ronald Fonseca, integrante e produtor musical do Trazendo a Arca. O grupo, liderado por Luiz Arcanjo, é a grande inspiração do Aliança do Tabernáculo.

Discografia

Videografia

 2006: Mover Sobrenatural - Ao Vivo

Bandas do Brasil
Grupos musicais cristãos
Bandas formadas em 2003
Compositores_de_música_cristã_contemporânea